Die Abkürzung PGV bedeutet:
 Pitt-Greenville Airport in Nord Carolina, USA
 Psychotropen-Grenzmengenverordnung (Österreich)
 Peter Götzelmann Verlag, Kiel, Köln
 Planungsgemeinschaft Verkehr, der Name eines Verkehrsplanungsbüros in Hannover, das einen Schwerpunkt bei Forschung und Planung zum Radverkehr hat 
 Palliative Grundversorgung
 proximal gastrische Vagotomie, ein medizinischer Eingriff
 Porengrößenverteilung in der Bodenkunde
 Pressegroßvertrieb, PGV Austria in Österreich
 Pflanzenschutzgeräteüberprüfungsverordnung
 Plangenehmigungsverfahren (Schweiz)
 Prävention in der Gesundheitsversorgung in der Schweiz

PGV